Diario AS, een Spaanse sportkrant 
Alaska Airlines, Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.
Alternativa Sociale, Italiaanse politieke partij.
Amerikaans-Samoa, gebied van de Verenigde Staten in de Grote Oceaan.
autistische stoornis, een psychische aandoening.
Asperger's syndrome, de Engelse naam van het syndroom van Asperger.
autismespectrum, een wijze van beschrijving van autistische stoornis en aanverwante stoornissen.
Automobielfabrieken Schmidt N.V. (A.S.), Amsterdams (vracht-)autobouwer.
AS (Pools automerk), Pools automerk (Towarzystwo Budowy Samochod ów AS).
Automobiles Serrano (A.S.), Frans automerk.
Autonoom systeem / Autonomous System, begrip van het Internet 
A.S. Design, Frans automerk.
AS One, een Duitse sportauto
ActionScript, scripttaal van Adobe Flash en Adobe Flex

Zie ook 
As (doorverwijspagina)